Известные носители 
 О’Хара, Келли (род. 1988) — американская футболистка.
 О’Хара, Келли (род. 1976) — американская актриса.